Die Wache ist die Bezeichnung für:

 Die Wache (1990), sowjetischer Film von Alexander Wladimirowitsch Rogoschkin
 Die Wache (1992), französischer Film von Arnaud Desplechin
 Die Wache (2018), französisch-belgischer Film von Mr. Oizo
 Die Wache (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von 1994–2006